Змаганье — топоним

Украина 
 Змаганье — село,  Никопольский район,  Днепропетровская область
 Змаганье — посёлок,  Нижнесерогозский район,  Херсонская область